Markus Larsson kan syfta på:
 Marcus Larsson (musiker)
 Markus Larsson (utförsåkare) (1979–), en svensk utförsåkare
 Markus Larsson (styrkelyftare) – en svensk styrkelyftare 
 Marcus Larson (1825–1864), en svensk konstnär
 Markus Larsson (programledare)
 Markus Larsson (journalist)
 Marcus Larsson (modedesigner)
 Markus Larsson (entreprenör)
 Marcus Larsson (racerförare)
 Markus Larsson (diplomat)
 Markus Larsson (orienterare)
 Marcus Larsson (lärare) (1976–), svensk lärare och skoldebattör